La I liga 1994-1995 è stata la 61ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Play-out 

Verdetti: AZS Lublino e  retrocesse in II liga

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Tyrice Walker,

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1994
Pallacanestro nel 1995
1994-1995